Le doigt de Dieu peut désigner :
 le « doigt de Dieu », surnom d'une tornade de niveau F5 sur l'échelle de Fujita, notamment aux États-Unis dans la  ;
 le Doigt de Dieu, un champignon de pierre d'Égypte situé dans le désert blanc, en Égypte ;
 le Doigt de Dieu ou Mukurob, un champignon de pierre de Namibie ;
 El Dedo de Dios, toponyme espagnol signifiant littéralement « le doigt de Dieu », un stack des îles Canaries en Espagne partiellement effondré en 2005 ;
 le Doigt de Dieu ou pic Central, une antécime de la Meije culminant à  mètres d'altitude en France.
 les Doigts de dieu en cosmologie : distorsions dues aux vitesses particulières des objets se trouvant sur la ligne de visée.